Syvende etape af Tour de France 2007 blev kørt fredag d. 14. juli og gik fra Val-d'Isère til Briançon.
Ruten var 197,5 km. lang.

 Etape: 7
 Dato: 14. juli
 Længde: 197,5 km
 Danske resultater:
 32. Michael Rasmussen + 03.38
 Gennemsnitshastighed: 40,41 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Pont-d'Ain) 
Efter 16,5 km

2. sprint (Anglefort) 

Efter 86 km

1. bjerg (Côte de Corlier) 

3. kategori stigning efter 33,5 km

2. bjerg (Côte de Cruseilles) 
3. kategori stigning efter 122,5 km

3. bjerg (Côte Peguin) 
4. kategori stigning efter 134 km

4. bjerg (Col de la Colombière) 
1. kategori stigning efter 183 km

Resultatliste

Udgående ryttere 
 56 Oscar Freire fra Rabobank stillede ikke til start pga. siddesår forårsaget af en byld på venstre balde.
 206 Rubén Lobato fra Saunier Duval-Prodir stillede ikke til start.
 214 Enrico Degano fra Barloworld udgik på etapen med hudafskrapninger og forslået bryst og ryg efter styrt på den 6. etape.

07

en:2007 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 7